Открытый чемпионат Катара 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 31 декабря 2007 по 5 января 2008 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Маррей выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 4й за карьеру.
 Станислас Вавринка выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 5й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Филипп Кольшрайбер выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Давид Шкох выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
2008